Muzenpark (Almere): park in het Nederlandse Almere
 Muzenpark (Sint-Jans-Molenbeek): park in het Belgische Sint-Jans-Molenbeek